Randolph é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, quase todos nomeados em homenagem a Edmund Randolph (1795-1851), que foi o sétimo governador da Virgínia (entre 1786 e 1788), o primeiro procurador-geral dos Estados Unidos (1789-1794) e o segundo secretário de Estado dos Estados Unidos (1794-1795):
Condado de Randolph (Alabama)
Condado de Randolph (Arkansas)
Condado de Randolph (Carolina do Norte)
Condado de Randolph (Geórgia)
Condado de Randolph (Illinois)
Condado de Randolph (Indiana)
Condado de Randolph (Missouri)
Condado de Randolph (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos